Kaisermann ou Kaiserman pode se referir a:
 Maurício Alberto Kaisermann - cantor e compositor brasileiro.
 Bill Kaiserman - designer norte-americano.
 3880 Kaiserman (asteróide 3880) - um asteróide da cintura principal.